Adrian nume de familie sau prenume masculin
(lat. Hadrianus = om din Adria) se poate referi la:
 Hadrian, împărat roman
 Adrian Cioroianu, istoric român
 Adrian Despot, cântăreț român de muzică rock
 Adrian Iorgulescu, compozitor și om politic român
 Adrian Maniu, scriitor român
 Adrian Marino, eseist, critic literar român
 Adrian Mutu, fotbalist român
 Adrian Năstase, politician român
 Adrian Neaga, fotbalist român
 Adrian Păunescu, poet român
 Adrian Pintea, actor romăn
 Adrian Ropotan, fotbalist român
 Adrian Severin, politician român
 Adrian Ungur, jucător de tenis român
 Adrián San Miguel del Castillo, portar spaniol

 Papi ai Romei:
 Adrian I (772 - 795)
 Adrian al II-lea (867 - 872)
 Adrian al III-lea (884 - 885)
 Adrian al IV-lea (1154 - 1159)
 Adrian al V-lea (1276)
 Adrian al VI-lea (1522 - 1523)

 Localități din România:
 Adrian, o localitate în județul Mureș
 Adrian, o localitate în județul Satu Mare

 Localități din România cu nume compuse:
 Adrianu Mare, o localitate în județul Mureș
 Adrianu Mic, o localitate în județul Mureș

 Localități din SUA:
 Adrian (Georgia)
 Adrian (Michigan)
 Adrian (Minnesota)
 Adrian (Missouri)
 Adrian (Texas)
 Adrian (Wisconsin)

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine